La commission de la Science, de l'Innovation et de l'Enseignement supérieur () est une commission parlementaire du Congrès des députés.

Elle est compétente pour analyser les propositions législatives et non-législatives et contrôler le pouvoir exécutif dans le domaine de la politique de la recherche scientifique, de l'innovation technologique et de l'enseignement supérieur. Elle a une commission jumelle au Sénat.

Histoire

Présidents

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Commission parlementaire
 Commission parlementaire (Espagne)

Espagne, Congrès, Science
Commission Science